Гли́нковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Глинковского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Глинка.

Образовано законом от 2 декабря 2004 года.

Главой поселения и Главой администрации является Полуэктов Александр Алексеевич.

Географические данные 
 Общая площадь: 235,65 км²
 Расположение: центральная часть Глинковского района
 Граничит:
 на севере — с Ромодановским сельским поселением
 на северо-востоке — с  Дорогобужским районом
 на востоке — с  Ельнинским районом
 на юго-востоке — с Бердниковским сельским поселением
 на юго-западе — с  Болтутинским сельским поселением
 на западе — с  Белохолмским сельским поселением
 на северо-западе — с  Доброминским сельским поселением

По территории поселения проходит железная дорога Смоленск - Сухиничи, имеются станции: Глинка, о.п. 524-й км.
По территории поселения проходит автодорога  Новоалександровский(А101)- Спас-Деменск — Ельня —Починок.
 Крупные реки: Волость, Ужа, Устром.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 25 населённых пунктов:

Упразднённые 
д. Лугиново

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Глинковского района
Сельские поселения Смоленской области